Kiltjärn kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Kiltjärnen (Bodsjö socken, Jämtland), sjö i Bergs kommun och Bräcke kommun,  (22,7 ha)
Kiltjärnen (Föllinge socken, Jämtland), sjö i Krokoms kommun,  (3,54 ha)
Kiltjärnarna (Kalls socken, Jämtland), sjö i Åre kommun,  (6,54 ha)
Kiltjärnen (Laxsjö socken, Jämtland), sjö i Krokoms kommun, 
Kiltjärnarna, Jämtland, sjö i Åre kommun,  (13,8 ha)
Kiltjärnen, Jämtland, sjö i Bergs kommun,  (6,12 ha)
Kiltjärnen, Medelpad, sjö i Ånge kommun, 
Yttre Kiltjärnen, sjö i Ånge kommun,  (7,43 ha)
Övre Kiltjärnen, sjö i Ånge kommun,  (10,4 ha)
Kiltjärnen, Ångermanland, sjö i Örnsköldsviks kommun,  (6,21 ha)

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn